Лонгви́ль () — название нескольких коммун во Франции:

 Лонгвиль — в департаменте Кальвадос.
 Лонгвиль — в департаменте Ло и Гаронна.
 Лонгвиль — в департаменте Манш.
 Лонгвиль — в департаменте Па-де-Кале.
 Лонгвиль — в департаменте Сена и Марна.

Персоналии 
 Лонгвиль, Генрих II де — французский принц крови, один из последних представителей побочной (Орлеанской) ветви дома Валуа
 герцогиня де Лонгвиль (Анна Женевьева де Бурбон-Конде) — дочь Генриха II де Конде.

См. также 
 Лонгвили